Oratorio di San Salvatore (Cogorno)
 Oratorio di San Salvatore (Firenze)
 Oratorio di San Salvatore (Roncello)
 Chiesetta-oratorio di San Salvatore
 Oratorio di San Salvatore in Terrione